Candler est un patronyme porté notamment par :

 Asa Griggs Candler (1851-1929), homme d'affaires américain ;
  (1878-1957), homme d'affaires et auteur américain ;
 Edmund Candler (1874-1926), journaliste, romancier et éducateur anglais ;
 Kat Candler (1974-), réalisatrice et scénariste américaine.